Дискография американского рэпера и участника мультиплатиновой хардкор-рэп группы Onyx, Sticky Fingaz, состоит из 3 студийных альбомов, 2 сборников, 3 саундтреков, 15 синглов.

В 1991 году Sticky Fingaz был открыт Jam Master Jay из группы Run-D.M.C., который подписал группу Onyx на свой лейбл JMJ Records при условии, что Стики будет в составе группы. Его фирменное косоглазие, хриплый голос и безграничная твёрдость характера принесли группе власть, и он стал её фронтменом. Группа Onyx выпустила три топовых продаваемых альбома, прежде чем Sticky Fingaz начал свою сольную карьеру. В составе группы Onyx в 1994 году Sticky Fingaz был номинирован на премию «Лучший Новый Рэп/Хип-Хоп Артист» на церемонии American Music Awards и победил в номинации «Лучший рэп альбом» на церемонии Soul Train Music Awards. За свою музыкальную карьеру Sticky Fingaz продал более 25 миллионов альбомов.

Альбомы

Студийные альбомы

Микстейпы

Саундтреки 
 22 августа 2000 года: Настоящие короли комедии
 14 июля 2009 года: Один день из жизни
 5 февраля 2013 года: Попавшие на плёнку

Синглы

Как ведущий артист

Как ведущий артист (свободные синглы) 
 1995: «Ain’t Like That» из New York Undercover (season 1 episode 17)
 1995: «You Gets No Respect» из New York Undercover (season 1 episode 17)
 1996: «Freestyle» из Tony Touch — #50 — Power Cypha (Featuring 50 MCs)
 1998: «Freestyle» из Sway & King Tech — Wake Up Show Freestyles Vol. 4
 1999: «Come On» by Sticky Fingaz из Green Lantern — It’s Just Us And The Guns
 1999: «I Want» by Sticky Fingaz, X1 из DJ Whoo Kid — Set It Off Part 4
 1999: «Hard To Be A Thug» из DJ Whoo Kid — Niggas Don’t Want It!, DJ Envy — Keep It Gangsta, DJ Green Lantern — Rookie Of The Year
 1999: «Livin-N-Hell» (feat. X1 & Blaze) из Various Artists The Union presents: Organized Rhymes
 2000: «The Price Of Air»
 2000: «Freestyle» из DJ Whoo Kid -N- DJ Stretch Armstrong — Murda Mixtape Pt. 4
 2001: «Freestyle» из DJ Whoo Kid -N- DJ Stretch Armstrong — Final Destination
 2001: «Feel It» (feat. Dr. Dre) из DJ Whoo Kid — The Afterparty Part 11
 2004: «Man Up» из Def Jam: Fight for NY (Soundtrack)
 2006: «Get That Paper» (feat. Ayvee Verzonilla) из Crossover (Soundtrack)
 2006: «You Know Me» из Breaking Point (Soundtrack)
 2008: «One Way Or Another» (feat. Domination)
 2008: «Some Of Us Got 2 Rob» (feat. Mr. D & Treach)
 2009: «Da Next» (feat. M Bars, Peeple$)
 2009: «Dough Boys» (feat. Begetz) из Dough Boys (Soundtrack)
 2009: «Eastwest Shyt» (feat. Knoc-Turn’al, Ms Roq, W-Ballz)
 2009: «I Will Get Ya (Freestyle)»
 2009: «Raised In The System» (a.k.a. «Just Tryin' To Get By») (feat. DCAP)
 2009: «We Bring Gangsta To You»
 2009: «You Don’t Know Me» (a.k.a. «The Whole Damn New York»)

Гостевые участия 
 1993: «Livin' Loc’d» by Bo$$ (feat. Sticky Fingaz) из Bo$$ Born Gangstaz
 1998: «QB Meets South Suicide» by Mobb Deep (feat. Sticky Fingaz & X1) из DJ Rampage — R2K, Mobb Deep The Dunn Language, The Infamous Archives
 1998: «Strange Fruit» by Pete Rock (feat. Tragedy Khadafi, Cappadonna, Sticky Fingaz) из Pete Rock Soul Survivor
 1998: «Live for Today» by M.A.D. Kutz (feat. Sticky Fingaz) из M.A.D. Kutz — Reelizm
 1998: «Massive Heat» by Lord Tariq & Peter Gunz (feat. Kurupt & Sticky Fingaz) из Lord Tariq & Peter Gunz Make It Reign
 1999: «Thugz Cry (Freestyle)» by Flesh-N-Bone, Wish Bone & Sticky Fingaz for 92.3
 1999: «Buck' Em» by Snoop Dogg & Sticky Fingaz из Stretch Armstrong — Drugs
 1999: «Buck 'Em» by Snoop Dogg (feat. Sticky Fingaz) из Snoop Dogg No Limit Top Dogg
 1999: «New World Disorder» by Biohazard (feat. Sticky Fingaz, Christian Olde Wolbers & Igor Cavalera) из Biohazard New World Disorder
 1999: «Full Clip (Remix)» by Gang Starr (feat. Sticky Fingaz) из Gang Starr — Full Clip Remix / Work Remix
 1999: «Full Clip (RZA Mix)» by Gang Starr (feat. Sticky Fingaz) из RZA 7
 2000: «Remember Me» by Eminem, RBX & Sticky Fingaz из DJ Evil Dee — Ha!! Ha!!
 2000: «Ballers (Up In Here) (Universal Gangsters Platinum Remix)» by Ram Squad feat. Sticky Fingaz & Nelly из Ram Squad ‎- Ballers (Up In Here) (Remixes & Instrumentals)
 2000: «Look Out» by Caz (feat. Sticky Fingaz and Rappin' 4-Tay) из Caz — Thundadome
 2000: «Love Of My Life» by De’Sean Superstar (feat. Sticky Fingaz)
 2000: «Remember Me?»" by Eminem (feat. Sticky Fingaz & RBX) из Eminem The Marshall Mathers LP
 2000: «Get It Up (Remix)» by Xzibit (feat. Sticky Fingaz, Method Man & Redman) из Xzibit Likwit Rhymes
 2001: «Get Up (Remix)» by Sticky Fingaz, Method Man, Redman, Xzibit из DJ Whoo Kid & Stretch Armstrong — Unbreakable — Dirty Money 2001
 2001: «What If I Was White» by Sticky Fingaz (feat. Eminem) из Various Artists Down To Earth Soundtrack
 2001: «Money Talks» by Sticky Fingaz (feat. Raekwon) из Tony Touch — #64 — Rockin' Steadily
 2001: «Get It Up (Remix)» by Sticky Fingaz (feat. Xzibit, Method Man & Redman) из Tony Touch — #64 — Rockin' Steadily
 2001: «Freestyle» by Sticky Fingaz из DJ Whoo Kid & Stretch Armstrong — Final Destination
 2001: «Thug Warz» by Fredro Starr (feat. The Outlawz and Sticky Fingaz) из Fredro Starr Firestarr
 2001: «Soldierz» by Fredro Starr (feat. Sticky Fingaz & X1) из Fredro Starr Firestarr
 2002: «See Thru My Eyes» by Johnny Blanco (feat. Sticky Fingaz)
 2002: «The Rah Rah Nigga» by MC Eiht (feat. Sticky Fingaz) from MC Eiht — Underground Hero
 2002: «Kill A Man» by Sticky Fingaz & Bizarre
 2003: «All Out» by Fredro Starr (feat. Begetz, Sticky Fingaz & X-1) из Fredro Starr Don’t Get Mad Get Money
 2003: «Gangsta» by Concise (feat. Sticky Fingers And Checkmate) из Concise — F.A.M.E.
 2003: «Do It Do It» by Sticky Fingaz & Method Man из Essman — Esspionage, Vol. 1
 2004: «How I’m Livin'» by Double A & Sticky Fingaz из Doing Hard Time (OST)
 2004: «Life» by G’Sharp, Omar Epps & Sticky Fingaz из BKNYCRecords Presents… The Get Back. Volume 1
 2005: «Exclusive» by Sticky Fingaz из DJ Suprema One — Supremacy Volume 1
 2006: «Back Again» by Basscamp & Sticky Fingaz из Basscamp & Sticky Fingaz — Southern Face
 2006: «How High» by Ta Smallz (feat. Sticky Fingaz) из Ta Smallz — Having My Way
 2006: «Money» by Sticky Fingers, 4Tay* & Caz из Layzie Bone & Mo Thugs Presents Various ‎- 100 % Pure Thug Tour
 2007: «Get Lifted (Remix)» by The Whoridas (feat. Sticky Fingaz)
 2008: «Cocaine Sex» by Nemesis Jackson (feat. Macy Gray & Sticky Fingers) из Nemesis Jackson — Snacs Vol. 1
 2008: «Just Like You» by Skit Slam & The Beatnikz (feat. Cymarshall Law & Sticky Fingaz) из Skit Slam & The Beatnikz — A Blessing In Disguise
 2009: «That’s Still The Way» by Bishop Brigante (feat. MC Lyte & Sticky Fingaz) из Bishop Brigante — The Value Of A Hustle
 2009: «Afraid Of Death» by C-Trizh (feat. Sticky Fingaz, Zeriouz) из C-Trizh — The Sampler
 2010: «We Be G’s» by M.O.P. (Feat. Sticky Fingaz & Busta Rhymes) из M.O.P. — Clear The Whole Projects (Mixtape)
 2010: «Clappin!» by Mic Griffin (feat. Sticky Fingaz and Tash) из Mic Griffin — Gzup.com
 2011: «O.P.M. (Other Peoples Money)» by Angerville (feat. Johnny Rourke & Sticky Fingaz)
 2011: «Sticky Fingaz Freestyle» by Sticky Fingaz из Annakin Slayd — Once More We Survive
 2012: «Royalty» by DJ Lordjazz (feat. Doitall, Mr. Funke, J-Ro, Tash & Sticky Fingaz) из DJ Lordjazz — The Plain Dealer
 2012: «Unleashed» by Jah Skillz (feat. Xzibit, Sticky Fingaz & Da 5 Footaz) из Jah Skillz — Who Is Diana Floss?
 2012: «Dramitics» by Makem Pay (feat. Sticky Fingaz) из DJ Smooth Montana — Rise Of Power 3
 2012: «Whoop Ass» by Oh No (feat. Sticky Fingaz) из Oh No — Ohnomite
 2013: «Fine Day» by Makem Pay (feat. Sticky Fingaz & Rah Bigalow)
 2013: «Heavy With the Drop» by HMan (feat. Sticky Fingaz) из HMan — R.A.W (Rolling and Winning)
 2013: «Europe Top Team — Unstoppable» by D.One (feat. Sticky Fingaz) из D.One — Europe Top Team: Unstoppable
 2013: «Black Russians» by Славо (feat. Sticky Fingaz, Спрут) из Славо — ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ
 2014: «Keep It Moving» by Pknuckle (feat. Sticky Fingaz & R-Mean) из Pknuckle — EPIC
 2014: «Death Warrant» by Sadistik (feat. Sticky Fingaz & Tech N9Ne) из Sadistik Ultraviolet
 2015: «Scum Bag» by Merkules (feat. Sticky Fingaz) из Merkules — Scars
 2015: «True-n-Livin' Nightmares» by William Cooper (feat. Reef The Lost Cauze & Sticky Fingaz) из William Cooper — God’s Will
 2016: «Get 'Em Now» by Empire Cast (feat. Sticky Fingaz) из Empire Cast — Get 'Em Now — Single
 2016: "Same G’z by Johnny Rourke (feat. Sticky Fingaz, JBRU, The K.I.D., P.Moody, 3D, Ghetto Child, Bobby Vintage)
 2016: «I Can’t Breathe» by Samuel L. Jackson, Sticky Fingaz, Talib Kweli, Mad Lion, Brother J & KRS-One
 2016: «The 90’s Are Back» by Snowgoons (feat O.C., DoItAll, UG, Sticky Fingaz, Dres, Nine, Sonny Seeza, Ras Kass & Psycho Les) из Snowgoons Goon Bap
 2017: «Inferno» by Empire Cast (feat. Remy Ma & Sticky Fingaz) из Empire Cast — Inferno (feat. Remy Ma & Sticky Fingaz) — Single
 2017: «Crime Lords» by Thirstin Howl The 3rd (feat. Sticky Fingaz) из Thirstin Howl The 3rd — Skillmatic
 2018: «Time Of My Life» by Brand B (feat. Sticky Fingaz) из Brand B — The End Was Just The Beginning
 2018: «Pass the Mic» by D.Craze the Destroyer (feat. Gorilla Voltage, Bizzy Bone, Chino XL & Sticky Fingaz) из D.Craze the Destroyer — The Great Unknown
 2018: «I’m a G (Remix)» by Mr. ESQ (feat. Merkules, Sticky Fingaz & Method Man) из Mr. ESQ Kriminal Ties — EP
 2018: «All Handz on Deck» by Optimystic (feat. Sticky Fingaz & Rockness Monsta) из Optimystic Salty Waterz

Музыкальные видеоклипы 
 2000: «Get It Up» | Режиссёр: Marc Klasfeld
 2003: «Can’t Call It» | Режиссёр: George Yamamoto
 2008: «Debo The Game» | Режиссёр: Kevin Johnson
 2011: «The Whole Damn New York» (a.k.a. «You Don’t Know Me») | Режиссёр: Sticky Fingaz & Myster DL
 2012: «Rap Starr» (feat. Heidi Marie) | Режиссёр: Sticky Fingaz
 2016: «Celebrate Life» (feat. Just Gii) | Режиссёр: Teddy Knock and Sticky Fingaz
 2017: «Made Me» (feat. Cassidy) | Режиссёр: Sticky Fingaz
 2018: «Change My Life» | Режиссёр: Sticky Fingaz
 2018: «New York Niguhz In Hollywood» (feat. N.O.R.E.) | Режиссёр: Sticky Fingaz
 2018: «Put Your Fingaz Up» | Режиссёр: Sticky Fingaz
 2018: «S.T.F.U.» (feat. Fredro Starr, M.O.P.) | Режиссёр: Sticky Fingaz
 2018: «S.T.F.U.» (feat. Fredro Starr, M.O.P.) (Clean Version) | Режиссёр: Sticky Fingaz
 2019: «Bucket List» | Режиссёр: Sticky Fingaz
 2019: «Domestic Violence» (feat. Bubba Smiff) | Режиссёр: Sticky Fingaz
 2019: «Maybe I’m A Hater» | Режиссёр: Sticky Fingaz

Примечания

Ссылки 
 Sticky Fingaz на сайте Discogs
 

Sticky Fingaz
Sticky Fingaz